Chuchu – rivista giapponese di fumetti
 ChuChu TV – emittente televisiva indiana
 Jim Chuchu – regista keniano